Железнодоро́жный проспект — улица в Невском районе Санкт-Петербурга, ограничена проспектом Обуховской Обороны и землеотводом московской ветки Октябрьской железной дороги. Длина — около 1,5 км.

История 
Название известно с 1896 года в форме Железнодорожная улица, связано с тем, что улица шла в железнодорожной линии. С 5 декабря 1956 года — в современной форме Железнодорожный проспект.

Достопримечательности 
 Пролетарский завод
 Парк культуры и отдыха имени И. В. Бабушкина
 Завод «Трубосталь»
 Фабрика «Гигровата»
 Дом 28 — кожно-венерологический диспансер № 12
 Детская больница № 15 им. Цимбалина
 Дом 26 — двухэтажное здание, построено до 1917

Пересечение 
Пересекает следующие улицы:
 улица Бабушкина
 улица Седова
 Белевский проспект

См. также 
 Железнодорожная улица
 Железнодорожный переулок

Примечания

Литература

Ссылки 
 Железнодорожный проспект на карте Санкт-Петербурга